Тюкме або Тугме (*д/н — 1309) — хан Угеедйського улусу в 1309 році.

Життєпис 
Походив з династії Чингізидів. Син Хоку (або Хоху) та онук великого кагана Гуюка. Матір'ю Тюкме була Баба-хатун з роду Джучі-Хасара (молодшого брата Чингісхана). Про дату та молоді роки вкрай недостатньо відомостей. Хоку отримав від батька область на півночі Угедейського улусу, за річкою Ілі. Згодом ці володіння успадкував Тюкме.

У 1307 році надав прихисток Чапару, хану Угеедйського улуса, який зазнав поразки з Дувою, ханом Чагатайського улусу. У 1309 році після загибелі родича Талігу, що на деякий час захопив владу в Чагатайському улусі, об'єднався з Янгічаром, правнуком Угедея. На курултаї було оголошено спільне правління Янгічара, Тюкме і Чапара над Угедейським улусом. Проте того ж року у битві при Алмаликі вони зазнали нищівної поразки від Кепека, який за цим захопив владу в Чагатайському улусі й рушив на землі угедейського улусу.

Тюкме разом з Чапаром відступив до родинних володінь. Але тут погиркався з останнім, але у битві зазнав поразки. Чапар пограбував юрти та вежі Тюкме. В результаті цього той вимушений був тікати на захід, де спробував знову виступити проти Кепека, але зазнав поразки й загинув, за деякими відомостями в особистому герці з Кепек-ханом.

Джерела 
 Michal Biran: Qaidu and the Rise of the independent Mongol State in Central Asia; Curzon Press, 1997, S. 77

Хани Угедейського улусу
Чингізиди